Das Valanginium (im Deutschen oft verkürzt zu Valangin) ist in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Stufe der Unterkreide. Sie umfasst geochronologisch den Zeitraum von etwa  bis etwa  Millionen Jahren. Das Valanginium folgt auf das Berriasium und wird vom Hauterivium abgelöst.

Namensgebung und Geschichte 
Die ursprüngliche Typlokalität liegt in der Seyon-Schlucht in der Nähe von Valangin in der Schweiz; die Stufe ist nach diesem Ort benannt. Die Stufe und der Name wurden von Édouard Desor 1853 eingeführt.

Definition und GSSP 
Die Stufe beginnt mit dem Erstauftreten der Calpionelliden-Art Calpionellites darderi und endet mit dem Erstauftreten der Ammoniten-Gattung Acanthodiscus.

Untergliederung 
Das Valanginium wird im Tethysbereich in fünf Ammoniten-Biozonen unterteilt:
 Criosarasinella furcillata
 Neocomites peregrinus
 Saynoceras verrucosum
 Busnardoites campylotoxus
 Tirnovella pertransiens

Das Valanginium wird weiterhin in die Unterstufen Unteres Valanginium und Oberes Valanginium unterteilt. Das Erstauftreten des Ammoniten Saynoceras verrucosum definiert den Beginn des Oberen Valanginiums, mit dem gleichzeitig die bedeutende Transgression Va3 einsetzte.

Literatur 

 Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz & Gabi M. Ogg: Geologic Time Scale 2020, Vol. 2. Elsevier 2020 ISBN 978-0-12-824360-2
 Hans Murawski & Wilhelm Meyer: Geologisches Wörterbuch. 10., neu bearb. u. erw. Aufl., 278, Enke Verlag, Stuttgart 1998 ISBN 3-432-84100-0.

Weblinks 
 
 Kommission für die paläontologische und stratigraphische Erforschung Österreichs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Die Stratigraphische Tabelle von Österreich (sedimentäre Schichtfolgen). Wien 2004 (PDF; 376 KB)
 International Chronostratigraphic Chart 2012 (PDF)

Zeitalter der Kreide